Lepeltier est un patronyme porté notamment par :  

 Amédée Louis Michel Lepeletier (1770-1845), entomologiste français ;
 René Lepeltier (1906-1947), résistant français, Compagnon de la Libération ;
 Robert Lepeltier (1913-1996), peintre français ;
 Serge Lepeltier (né en 1953), ancien ministre de l'Écologie et du Développement durable (2004-2005) ;
 Thierry Lepeltier (né en 1962), céiste français ;
 Thomas Lepeltier (né en 1964), écrivain français ;
 Pascaline Lepeltier (née en 1981), sommelière française.

Homonymie de patronyme